Watts Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Watts Building (Birmingham, Alabama), NRHP-ID 79000389
 Watts Building (San Diego, Kalifornien), NRHP-ID 79000526